

Personen met de achternaam Euler
Leonhard Euler (1707–1783), Zwitserse wiskundige en natuurkundige
Ulf Svante von Euler (1905–1983), Zweedse fysioloog, farmacoloog en Nobelprijswinnaar
Hans von Euler-Chelpin (1873–1964), Zweedse biochemicus en Nobelprijswinnaar

Wiskundige begrippen vernoemd naar Leonhard Euler
Balkvergelijking van Euler-Bernoulli
Constante van Euler-Mascheroni
Driehoeksformule van Euler
Euler-diagram
Eulergetal (getaltheorie)
Euler-karakteristiek
Eulerknik
Euler-lagrange-vergelijking
Euler-polynoom
Eulerse opvoerdruk
Formule van Euler
Formule van Euler-Maclaurin
Formule van Euler voor veelvlakken
Getal van Euler (natuurkunde)
Hoeken van Euler
Identiteit van Euler
Methode van Euler
Punt van Euler
Rechte van Euler
Stelling van Euler
Stromingsvergelijkingen van Euler
Vier-kwadratenidentiteit van Euler

Overigen
 Euler Hermes, een Franse kredietverzekeraar
 Euler math toolbox, een programma voor numerieke wiskunde en algebra
 Eulerschijf, een draaiende schijf die vibrerend tot stilstand komt